Lansdowne ist der Name folgender Orte:

 Lansdowne (Yukon), Ort am Tagish Lake in Yukon, Kanada
 Lansdowne (New South Wales), Ortschaft in der Greater Taree City, Australien
 Lansdowne (Pennsylvania), Ort in Delaware County, Pennsylvania, USA
 Lansdowne (Loudoun County, Virginia), Ort in Virginia, USA

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Lansdowne (Maryland), ID-Nr. 84001858
 Lansdowne (Mississippi), ID-Nr. 78001581
 Lansdowne (Virginia), ID-Nr. 74002138

Personen:
 Billy Lansdowne (* 1959), englischer Fußballspieler
 Carmen Lansdowne (* um 1975), kanadische Theologin, Moderatorin der United Church of Canada
 DeAndre Lansdowne (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 J. Fenwick Lansdowne (1937–2008), kanadischer Vogelmaler
 Zachary Lansdowne (1888–1925), Marineflieger, Kapitän des Luftschiffes ZR-1

Gebäude:
 Lansdowne Road, Stadion in Dublin
 Lansdowne (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Unternehmen:
 Lansdowne Partners, ein britischer Hedgefonds

Siehe auch:
 Marquess of Lansdowne
 Lansdown
 East Lansdowne, Lansdowne Hill, Lansdowne Park, Lansdowne Portrait, Lansdowne Road